Kirchberg kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Kirchberg, Haut-Rhin,

Luxemburg 

 Kirchberg, Luxemburg, stadsdel i Luxemburg

Schweiz 

 Kirchberg, Sankt Gallen, ort och kommun i kantonen Sankt Gallen, 
 Kirchberg, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,

Tyskland 

 Kirchberg an der Murr – kommun i Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Kirchberg an der Jagst – kommun i Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart, 
 Kirchberg an der Iller, Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Kirchberg, Sachsen, 
 Kirchberg (Hunsrück) – kommun i Tyskland, Rheinland-Pfalz,
 Kirchberg, Bayern – kommun i Landkreis Erding, Bayern, 
 Kirchberg im Wald – kommun i Landkreis Regen, Bayern,

Österrike 

 Kirchberg an der Pielach, kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Sankt Pölten, 
 Kirchberg am Wechsel, kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 
 Kirchberg am Walde, kommun i Niederösterreich, Politischer Bezirk Gmünd, 
 Kirchberg am Wagram, kommun i Niederösterreich 
 Kirchberg ob der Donau, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg bei Mattighofen, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg-Thening, kommun i Oberösterreich 
 Kirchberg an der Raab, kommun i Steiermark 
 Kirchberg in Tirol, kommun i Tyrolen